Wen Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wen Xian (härad i Kina, Henan), 
 Wen Xian (härad i Kina, Gansu), 

Robotskapade Kinaförgreningar